16-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил со 2 по 3 марта 1985 года на стадионе мира и дружбы в греческом Пирее.

В соревнованиях приняли участие 315 атлетов из 26 стран Европы. Было разыграно 22 комплекта медалей (12 у мужчин и 10 у женщин).

Медалисты 
Сокращения: WB — высшее мировое достижение | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 22 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 17 стран-участниц.

Ссылки 
 

1985
Март 1985 года
Спорт в Греции в 1985 году
Чемпионаты Европы в Греции
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Греции
Чемпионаты Европы в 1985 году
Международные спортивные соревнования в Пирее